Frakcija je lahko:
frakcija (politika), skupina znotraj neke stranke, ki ima skupne vrednote in nazore
frakcija (kemija), del destilata
frakcija (fizika)